Білл Томс (;  5 березня 1910, Ньюмаркет —  26 грудня 1964, Торонто) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1928 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Бостон Брюїнс» та «Чикаго Блек Гокс».

Загалом провів 592 матчі в НХЛ, включаючи 44 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1936.

Тренерська робота 
Після завершення кар'єри гравця розпочав тренерську роботу, яка обмежилась роботою з командою ОХА «Торонто Мальборос».

Статистика

Примітки

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»